Rosemarie  se poate referi la:
 Film
 1958 Rosemarie (Das Mädchen Rosemarie), film vest-german regizat de Rolf Thiele cu Nadja Tiller
 1959 Adevărul despre Rosemarie (Die Wahrheit über Rosemarie), regia Rudolf Jugert
 1976 Fiica lui Rosemarie (Rosemaries Tochter), regia Rolf Thiele cu Lillian Müller
 1996 Rosemarie (Das Mädchen Rosemarie), regia Bernd Eichinger cu Nina Hoss